«CIBC Square» (известный на ранних стадиях развития как Bay Park Center)  — представляет собой строящийся офисный комплекс в Южном районе Торонто, Онтарио, Канада. Комплекс, расположенный на Бэй-стрит к югу от Фронт-стрит, является совместным проектом компаний Ivanhoé Cambridge и Hines.  

Он будет служить новой глобальной оперативной штаб-квартирой для Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), объединяя около 15 000 сотрудников из нескольких арендованных CIBC зданий в районе Большого Торонто, включая существующую штаб-квартиру в Commerce Court. Комплекс также включает в себя автовокзал Union Station, построенный по заказу Metrolinx для GO Transit и других междугородних автобусных маршрутов, соединенных непосредственно с Union Station. 

Комплекс также будет включать в себя парк площадью один акр, возвышающийся над железнодорожным коридором.

Дизайн 
 - Комплекс будет состоять из двух башен, которые будут достроены в два этапа. 

Первой будет завершена 49-этажная южная башня (81 Bay Street), построенная на месте парковки напротив Scotiabank Arena.

Эта башня включает в себя автовокзал Union Station для региональных транзитных и междугородних автобусов, заменяя бывший терминал на Бэй-стрит. Пешеходный мост соединяет комплекс с Scotiabank Arena и Union Station, расширяя систему пешеходных дорожек PATH дальше на юг ниже железнодорожного коридора — до комплекса One Yonge Street и, в конечном счете, до предлагаемых перестроек на землях LCBO дальше на восток. 

Южную башню планировалось открыть в 2020 году, но отложили до лета 2021 года. 

50-этажная северная башня (141 Bay Street) будет построена на месте бывшего автовокзала GO Transit, расположенного за общественным зданием Dominiot. Северную башню планируется завершить в 2024 году. 

Основанием башен станет четырехэтажный подиум с торговыми площадями, включая флагманский филиал розничного банка CIBC. 

На уровне четвертого этажа будет находиться общедоступный парк площадью один акр, возвышающийся над железнодорожным коридором, с разнообразным рельефом: склоны и холмы, садоводство, сады, тенистые рощи, балконы и виды.  

Весь комплекс был спроектирован британскими архитекторами WilkinsonEyre и Adamson Associates из Торонто.

История 
Застройку ведут Айвенго Кембридж и Хайнс, используя землю, приобретенную у Metrolinx (а также принадлежащую городу парковку Управления парковки Торонто ), и спроектированную британской архитектурной фирмой WilkinsonEyre и Adamson Associates из Торонто. 

Айвенго Кембридж купил 81 Bay Street (ранее 45 Bay Street) в 2007 году, а позже приобрел дополнительные права на землю и воздух над железнодорожным коридором.

В сентябре 2014 года Ivanhoe договорилась с Metrolinx о строительстве нового автобусного терминала GO на 81 Bay Street.

Ключевые арендаторы 
CIBC является основным арендатором комплекса  или 60% арендуемой площади. Boston Consulting Group будет занимать около    для штаб-квартиры в Канаде. 

Microsoft Canada переедет в  помещение для штаб-квартиры в Канаде по адресу 81 Bay Street.   Автовокзал Union Station расположен в южной башне нового комплекса и заменил предыдущий автовокзал на месте, где будет построена северная башня.  Неизвестна судьба бывшей двери дока CP Express & Transport Building и известнякового фасада, которые были включены в состав предыдущего автовокзала GO.

Ссылки 

 Официальный сайт проекта
 Площадь CIBC на Хайнсе
 Площадь CIBC на Айвенго Кембридж

Примечания 

Небоскрёбы Торонто